Согомоня́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Согомонян, Виктор Эрнестович (род. 1977) — армянский политический и государственный деятель.
 Согомонян, Егише Абгарович (более известен как Егише Чаренц; 1897—1937) — выдающийся армянский поэт, прозаик и переводчик, классик армянской литературы.
 Согомонян, Согомон Геворки (более известен как Комитас; 1869—1935) — армянский композитор, музыковед, фольклорист, певец и хоровой дирижёр.
 Согомонян, Эрнест Микаелович (род. 1949) — армянский политический и государственный деятель, председатель Социал-демократической партии «Гнчакян» Армении.